Fett (von mittelniederdeutsch vet ‚feist‘) steht für:
 Ester von Glycerin und Fettsäuren, siehe Fette
 Bindegewebe aus Fettzellen, siehe Fettgewebe
 zäher Schmierstoff, siehe Schmierfett

Fett ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Fett (1872–1963), deutscher Offizier und SS-Gruppenführer
 Ben Fett (1886–1960), österreichisch-polnisch-israelischer Journalist, Zionist und Filmproduzent
 Isidor Fett (1874–1933), österreichischer Unternehmer und Filmproduzent
 Jana Fett (* 1996), kroatische Tennisspielerin

fett als Adjektiv steht für:
 fett ausgezeichneter Text, siehe Schriftschnitt #Variation der Schriftstärke
 hoher Bindemittelanteil an einem Baustoffgemisch, siehe Bindemittel
 eine Verbrennung unter Luftmangel, siehe Verbrennungsluftverhältnis #Definition
 eine Eigenschaft einer Menge, siehe Satz von Baire #Vorbemerkung
 nährstoffreich bei Wiesen, siehe Fettwiese
 fettleibig, korpulent; siehe Fettleibigkeit

Siehe auch:

 Boba Fett
 Fet (Begriffsklärung)
 Fette (Begriffsklärung)